Sport Club Internacional pode referir-se a:

Existem vários clubes esportivos conhecidos como Sport Club Internacional. O mais famoso deles é o Sport Club Internacional, que é um clube de futebol profissional de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul.

 Sport Club Internacional (São Paulo), extinto 
 Sport Club Internacional (Bahia), de Salvador 
 Sport Club Internacional (Mato Grosso), de Cuiabá 
 Sport Club Internacional (São Borja), no Rio Grande do Sul 
 Internacional Sport Club, de Rio Branco, no Acre 
 Praça Sport Club Internacional, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Ver também 
 

Desambiguações de clubes